Чермаев — фамилия; имеет женскую форму Чермаева.
 Чермаев, Иван (1932—2017) — дизайнер, иллюстратор, художник.
 Чермаев, Серж (1900—1996) — английский и американский архитектор, сооснователь Американской лиги планировщиков и архитекторов.